Kabitz ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kabitz (* 1950), deutscher Dirigent, Organist und Komponist
 Willy Kabitz (1876–1942), deutscher Philosoph und Pädagoge